Reutte kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Politischer Bezirk Reutte, distrikt, Tyrolen, 
 Reutte (kommunhuvudort), Tyrolen, Politischer Bezirk Reutte, 
 Reutte (kommun), Tyrolen, Politischer Bezirk Reutte, 

Robotskapade Österrikeförgreningar